Анжикус:

 Анжикус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Анжикус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.